Filips van Artesië (1269-1298), een zoon van Robert II van Artesië en van Amicia van Courtenay
Filips van Artesië (1358-1397), een zoon van Jan van Artesië en van Isabella van Melun